Савай-Мадхопур:

 Савай-Мадхопур — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Савай-Мадхопур.
 Савай-Мадхопур — округ в индийском штате Раджастхан.